Галерија 73 је основана 1973. године, и налази се на Бановом Брду на  општини Чукарици у Београду. У галерији се реализују изложбе из области ликовних и примењених уметности, као и изложбе нових медија попут перформанса,инсталација и видео радова.

О галерији 
Загребачки дизајнер Вјенцеслав Рихтер осмислио је лого Галерије ’73, који је те године награђен као најбоље дизајнерско решење и данас се налази у Музеју примењених уметности  у Београду. У наредних неколико година галерија почела да стиче место међу култним београдским локацијама за културна дешавања.
Међу многим који су имали изложбе у овој галерији налазе се и Ђорђе Крстић, Сава Шумановић, Милена Павловић Барили, Мића Поповић, Зоран Петровић, Мирски, Милић од Мачве, Мојовића, Цветковић, и други.
Галерија је добитник великог броја признања и награда, а међу истакнутијим су  Политикина награда 1974. године, Политикина награда 1982. године и награда СО Чукарица „Матија Бан“ 2000. године.
У окриву галерије постоје и  књижевни и трибински програм који је допринео је популаризацији ове културне институције, повећању публике као и бољој медијској присутности. У оквиру програма ликовних креативних радионица за децу различитог узраста, најмлађи посетиоци постали су део сталне галеријске публике.

Покровитељство и конкурси 
Покровитељ дела програма је Министарство културе Републике Србије и  Секретаријат за културу града Београда. За део програмских актиности у галерији се током маја – јуна месеца расписује јавни конкурс за наредну излагачку сезону. Жири чини  Уметнички савет галерије. 
Поред откупа радова на конкурсима, уметници по завршетку своје изложбе поклањају по један рад са изложбе за уметничку збирку галерије.

Види још 
 Српска култура
 Галерије у Београду
 Општина Чукарица
 Српска уметност

Референце 

Култура на Чукарици
Галерије у Београду
Грађевине на Чукарици